Го́рное — село Курильского городского округа Сахалинской области России.

География 
Расположено на острове Итуруп. Находится на берегу реки Хвойной в 55 км от города Курильска.

История 
Как военный городок построен в начале 1980-х годов, так как считалось, что залив Касатка — место «наиболее благоприятное для высадки десанта вероятного противника». Из этого залива в 1941 году японские авианосцы с самолетами на борту отправлялись атаковать Пёрл-Харбор. Как утверждает фотокорреспондент Олег Климов, военный городок стал «призраком» в июле 2005 года: Сергей Иванов, в то время министр обороны РФ, пролетал с проверкой на вертолёте в сторону аэродрома «Буревестник». Когда он увидел разрушенные жилые дома с высоты птичьего полета, спросил: «А это что за город-призрак?» Кто-то из военного окружения по понятным причинам ответил: «Там никто не живет». С тех пор городок как «населенный пункт» исчез со всех военно-стратегических карт, а земля и оставшиеся строения по-прежнему числятся за министерством обороны.

В результате землетрясения в 1994 году, была разрушена школа.

Население 

По переписи 2002 года население — 1242 человека (857 мужчин, 385 женщин). На 2018 год жителей осталось 700 человек. Преобладающая национальность — русские (76 %).

Инфраструктура 
На территории села находится войсковая часть 71436.

Примечания 

Населённые пункты Курильского городского округа